Il y a plus de 2 800 propriétés et districts sur le Registre national des lieux historiques dans les 58 comtés de Californie, dont 145 désignés comme des National Historic Landmarks (lieux d'intérêt historique national).

Nombre de propriétés et de districts par comté 
Les chiffres suivants sont approximatifs. Ces chiffres sont basés sur les entrées dans la base de données d'information du registre national en date du  et les nouvelles listes hebdomadaires publiées depuis lors sur le site Web du registre national des lieux patrimoniaux. Il y a fréquemment des ajouts aux listes et occasionnellement des radiations.

Voir aussi 

 Liste des ponts sur le registre national des lieux historiques de Californie 
 Liste des monuments historiques nationaux de Californie 
 Liste des monuments historiques de Californie

Références

Liens externes 
 Bureau de conservation historique de l'État de Californie 

Liste en rapport avec la Californie